В таблице приведён список стандартов группы IEEE 802 подгруппы 802.3, являющихся основой семейства технологий пакетной передачи данных Ethernet.

Примечания 

IEEE 802
Стандарты радиосвязи
Стандарты IEEE